Мухарбек Ойбертович Барахоев () — российский политик, член Совета Федерации (с 2019 года).

Биография 
В 1989—1991 году проходил действительную военную службу по призыву, в 1993—1995 годах работал учителем физкультуры и труда в Алкунской средней школе, в 1997—2001 годах исполнял обязанности директора школы. В 2000 году окончил Ингушский государственный университет по специальности «история», в 2006 году приобрёл специальность «экономика и управление» в Северо-Кавказской академии государственной службы, также получил подготовку по специальности «государственное и муниципальное управление» в Российской академии государственной службы при президенте РФ.

С 2001 по 2018 год являлся главой администрации села Алкун, с 2018 года — председателем Сунженского районного совета депутатов. Одновременно в 2009, 2011, 2015 и 2019 годах избирался депутатом совета депутатов села Алкун I, II, III и IV созывов от партии «Единая Россия».

8 сентября 2019 года депутаты Народного собрания Ингушетии избрали главой республики Махмуд-Али Калиматова, и в этот же день тот назначил представителем исполнительной власти Ингушетии в Совете Федерации Мухарбека Барахоева.

С 9 марта 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза, с 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании, с 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки, с 23 марта 2022 года находится под санкциями Канады, с 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии, с 21 апреля 2022 года находится под санкциями Австралии. Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Педагоги России
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Главы муниципальных законодательных органов России
Главы сельских поселений России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании